Portes, comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione dell'Alta Normandia 
 Portes, comune francese nel dipartimento del Gard nella regione della Linguadoca-Rossiglione.
 Portes du Soleil, comprensorio sciistico tra Francia e Svizzera
 Portes-en-Ré, comune francese nel dipartimento della Charente Marittima nella regione di Poitou-Charentes.
 Portes-en-Valdaine, comune francese nel dipartimento della Drôme della regione del Rodano-Alpi. 
 Portes-lès-Valence, comune francese nel dipartimento della Drôme della regione del Rodano-Alpi.